Ruith ist der Name bzw. Namensbestandteil von

 Mog Ruith, auch Mug Ruith oder Mogh Ruith, Sagengestalt aus der keltischen Mythologie Irlands 
 Adolf von Ruith (1872–1950), deutscher Offizier

Ruith heißen folgende geographische Objekte:
 Ruith (Regenstauf), Ortsteil der Gemeinde Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern